Maplewood kan syfta på:

 Maplewood, Minnesota
 Maplewood, Missouri